993 steht für:
 das Jahr 993
 Bundesautobahn 993, deutsche Autobahn
 Porsche 993, deutsches Automobil

Siehe auch: